Nattoralinnguit Tasiat bezeichnet:
 Nattoralinnguit Tasiat (See, bei Kapisillit), See im Distrikt Nuuk, Grönland
 Nattoralinnguit Tasiat (See, bei Narsaq), See im Distrikt Nuuk, Grönland
 Nattoralinnguit Tasiat (See, Qeqertarsuatsiaq), See im Distrikt Nuuk, Grönland